Arbuzov
 Aleksei Nikolaevič Arbuzov – drammaturgo russo
 Boris Aleksandrovič Arbuzov – chimico sovietico (1903-1991)
 Aleksandr Erminingel'dovič Arbuzov – chimico russo noto per la reazione di Michaelis-Arbuzov (1877-1968)